drón, pilóta nélküli robotrepülőgép
 drone, zenei fogalom, extra hosszan kitartott, mély hang, illetve egy erre épülő stílus